Капустинский сельский совет () — входит в состав
Липоводолинского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Капустинцы
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Капустинцы 
 с. Гришки 
 с. Клюсы 
 с. Тарасенки

Примечания